

Village de Slovaquie

 Jahodná est un village du District de Dunajská Streda.

Montagne de Slovaquie 

 Jahodná est une montagne près de Košice.

Homonymie de toponyme